Fonal Records — финская независимая звукозаписывающая фирма, специализирующаяся на психоделическом фолке и экспериментальной музыке. Основана в 1990-х годах музыкантом Сами Сянпяккиля, изначально — исключительно для выпуска записей его собственного проекта Es, но впоследствии вокруг Fonal Records сформировался круг андеграундных музыкантов, ставших лицом финской психоделик-фолк-сцены (иногда эту сцену называют New Weird Finland по аналогии с New Weird America). В середине 2000-х финская психоделическая сцена привлекла к себе внимание независимых музыкальных журналов, в частности, The Wire и Pitchfork Media. Одной из самых успешных групп с Fonal Records стали Paavoharju, чей альбом Laulu Laakson Kukista вошёл в топ-30 наиболее высоко оценённых критиками альбомов года по статистике Metacritic. Другие заметные музыканты с лейбла — Kemialliset Ystävät, Islaja, Lau Nau и прочие.

Список музыкантов, издающихся на Fonal Records 

 Antti Tolvi
 Barry Andrewsin Disko
 Chamellows
 Dolphins Into The Future
 Eeliks:en
 Es / Sami Sänpäkkilä
 Eleanoora Rosenholm
 Fricara Pacchu
 Goodiepal
 Ignatz
 Islaja
 Jarse
 Kemialliset Ystävät / Tomutonttu
 Kiila
 Kuusumun Profeetta
 Lau Nau
 Olimpia Splendid
 Paavoharju
 Petri Hagner
 Pretty Lightning
 Risto
 Shogun Kunitoki
 Teatteri Moderni Kanuuna
 Tuusanuuskat
 TV-resistori
 Ville Leinonen

Примечания

Ссылки
 Официальный сайт 

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи Финляндии
Лейблы звукозаписи, основанные в 1995 году
Психоделическая музыка